Айия-Триада (Айия-Триас) — греческий топоним. Может означать:
 Греция
 Агия-Триада — минойский город на Крите.
 Айия-Триада (Арголида) — село в общине (диме) Нафплион на Пелопоннесе.
 Айия-Триада (Маркопулон) — село в общине (диме) Маркопулон-Месойя в Аттике.
  — село в сообществе Мегара в Аттике.
 Айия-Триада (Месиния) — село в общине (диме) Пилос-Нестор на Пелопоннесе.
 Айия-Триада (Нафпактия) — село в общине (диме) Нафпактия в Западной Греции.
  — село в сообществе Афидне в Аттике.
 Айия-Триада (Превеза) — село в общине (диме) Зирос в Эпире.
  — город в общине Термаикос.
 Айия-Триада (Самос) — село на Самосе.
 Айия-Триада (Термон) — село в общине (диме) Термон в Западной Греции.
 Айия-Триада (Эвритания) — деревня в общине (диме) Аграфа в Центральной Греции.
  — село в сообществе  в общине Нотио-Пилио в Фессалии.
 Айия-Триас (остров) — остров.
 Кипр
 Айия-Триас — деревня на Кипре.

См. также 
 Монастырь Святой Троицы